Acompanyament musical, conjunt d'esdeveniments o elements que no tenen un protagonisme clar en aquelles tipologies de música en les quals es donen diversos esdeveniments simultanis.
 Acompanyament (menjar) o guarnició, en un plat, és el que s'afegeix al menjar principal.
 Acompanyament (salut)